Храм Феодоровской иконы Божией Матери — название православных храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Феодоровская».

Обиходные названия: Фёдоровская церковь, Феодоровский собор.

Престольные праздники —  и .

Россия 
 Церковь Феодоровской иконы Божией Матери в Алапаевском монастыре — в Алапаевском районе.
 Церковь Феодоровской иконы Божией Матери — в Бахчисарае.
 Феодоровский собор Феодоровского монастыря — в Городце.
 Церковь Феодоровской иконы Божией Матери — в городе Горячий Ключ Краснодарского края.
 Церковь Феодоровской иконы Божией Матери — в Иванове.
 Феодоровская церковь — в Кирове (Вятке).
 Церковь Феодоровской иконы Божией Матери — в Коврове Владимирской области.
 Церковь Феодоровской иконы Божией Матери — в посёлке Кулой Архангельской области.
 Храм Феодоровской иконы Божией Матери в Ворсине — в Москве.
 Церковь Феодоровской иконы Божией Матери в Гирееве — в Москве.
 Фёдоровская церковь — в посёлке Озинки Саратовской области.
 Церковь Феодоровской иконы Божией Матери — в Самаре.
 Феодоровский собор — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Феодоровской иконы Божией Матери в Бобреневом мнастыре — в селе Старое Бобренево Московской области.
 Феодоровский Государев собор — в Царском селе.
 Церковь Феодоровской иконы Божией Матери в Богоявленском монастыре — в Угличе.
 Церковь Феодоровской иконы Божией Матери в Новокуркино — в Химках.
 Церковь Феодоровской иконы Божией Матери — в посёлке Янтарный Ростовской области.
 Церковь Феодоровской иконы Божией Матери в Толчкове — в Ярославле.

См. также 
 Фёдоровский монастырь